8. Letnie Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim odbyły się w dniach 1 – 6 września 2015 w dwóch miejscowościach Tambre/Belluno, we Włoszech. Były to trzecie w historii mistrzostwa rozegrane we Włoszech.

Wyniki kobiet

Supergigant 
 Data: 2 września 2015

Superkombinacja 
 Data: 3 września 2015

Slalom 
 Data: 4 września 2015

Gigant 
 Data: 5 września 2015

Wyniki mężczyzn

Supergigant 
 Data: 2 września 2015

Superkombinacja 
 Data: 3 września 2015

Slalom 
 Data: 4 września 2015

Gigant 
 Data: 5 września 2015

Bibliografia 
 

2015 w narciarstwie alpejskim
2015 we Włoszech
Narciarstwo we Włoszech
Letnie mistrzostwa świata w narciarstwie alpejskim